Stiten steht für: 

 Stiten (Adelsgeschlecht), ein mecklenburgisches Adelsgeschlecht

Stiten ist der Familienname folgender Personen:

 Anton von Stiten (vor 1503–1564), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 Franz von Stiten († 1590), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Gottschalk von Stiten (1530–1588), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck

 Markquart von Stiten († 1451), Domherr in Lübeck
 Nikolaus von Stiten († 1427), Ratsherr der Hansestadt Lübeck